El nombre de Per Afán de Ribera, también escrito como Perafán de Ribera, puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Per Afán de Ribera el Viejo (c. 1338-1423). Adelantado mayor de la frontera de Andalucía y notario mayor de Andalucía.
 Per Afán de Ribera (nacimiento y muerte en fecha desconocida), Señor de Torre de la Reina. Hijo de Ruy López de Ribera y Teresa de Ayala, esposo de Constanza de Guzmán y padre de Diego y de otro Per Afán.
 Per Afán de Ribera (1420-1454), III Adelantado Mayor de Andalucía.
 Per Enríquez Afán de Ribera y Portocarrero (1509-1571), VII Adelantado Mayor de Andalucía y I Duque de Alcalá.
 Pero Afán de Ribera y Gómez, gobernador de Costa Rica.